Horvátország
Ilovik falu Mali Lošinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Ilovik falu Čavle községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Ilovik sziget Lošinjtól délre, Tengermellék-Hegyvidék megyében